

Patronyme
 Adrien Farjon (1850-1907) était un homme politique français.
 Pierre Farjon (1841-1916) était un industriel et homme politique français.
 Roger Farjon (1876-1945) était un industriel et homme politique français, fils du précédent.
 Roland Farjon (1910-1945) était un industriel et résistant français, fils du précédent. 

Homonymie
Homonymie de patronyme